Bundestagswahlkreis 9 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Ostholstein (1976 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Pinneberg (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Lübeck (1949 bis 1961)